Aruaná pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Osteoglossum bicirrhosum
 Osteoglossum ferreirai

Ver também
 Aruanã (desambiguação)

Desambiguações de espécies